Парламентские выборы в Грузии прошли 2 ноября 2003 года. Были проведены голосования по выборам в Парламент Грузии, а также референдум.

Результаты по мажоритарным округам 
По пропорциональной системе распределялось 150 мандатов; также выборы проходили в 75 одномандатных округах. В выборах по спискам участвовал 21 список, в одномандатных округах 460 кандидатов. По официальным данным, первое место получило движение «За Новую Грузию», второе Союз демократического возрождения Грузии, третье Единое национальное движение, четвёртое Лейбористская партия Грузии, пятое демократы, шестое «Новые правые». Согласно альтернативному подсчёту голосов, в парламент прошли те же партии, но в ином порядке: ЕНД, ЗаНГ, лейбористы, демократы, СДВГ, НП. На 7-м месте по обоим подсчётам оказался список «Промышленность спасет Грузию», не преодолевший семипроцентный барьер. В связи с нарушениями на выборах голосование в многомандатном округе было отменено, и было проведено в марте 2004 года. По одномандатным округам получили мандаты 19 депутатов, баллотировавшихся от блока Шеварднадзе «За новую Грузию», 7 мандатов — от блока «Бурджанадзе-демократы», 11 мандатов — «Национальное движение», 6 мандатов — «Новые правые», 4 мандата — от «Промышленность спасет Грузию», 6 мандатов — у партии «Союз демократического возрождения» под руководством Аслана Абашидзе, 2 мандата — у мажоритариев от «Лейбористской партии», ещё 21 мандат получили независимые кандидаты.

Результаты по общенациональному округу 

За новую Грузию- Партия Шеварднадзе, Союз возрождения — союзник Шеварнадзе, Единое национальное движение — Партия Саакашвили, Буржанадзе-Демократы- союзник Саакашвили

Результаты по многомандатному округу были отменены в результате революции Роз.

Нарушения на выборах 
Имелись сообщения о нарушениях, в том числе и о вбросах на выборах после открытия участков. Также проблемными были списки избирателей. Михаил Саакашвили призвал тысячи людей отстоять свои избирательные права.

Грузинские аналитики назвали эти выборы очень хаотичными.

Миссия ОБСЕ сказала о нарушениях на этих выборах.

Экзитполлы проведённые американской компанией, Global Strategy, показали выигрыш оппозиции, «Единое национальное движение» получило 20 %, «За Новую Грузию» 14 %. Началась революция Роз. Выборы по единому многомандатному округу были отменены.

См. также 
 Революция Роз

Примечания 

Михаил Саакашвили
 2003
Выборы 2003 года
Ноябрь 2003 года
События 2 ноября
2003 год в Грузии